In Udenhout zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Zevenbergen) gebouwd in 1924, verwoest in 1944
 Nieuwe watertoren (Zevenbergen) gebouwd in 1947